Юрий Харченко:
 Харченко, Юрий Александрович (род. 1963) — советский саночник, призёр Олимпийских игр.
 Харченко, Юрий Никитич (1930—2017) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.